Scattini ist der Familienname folgender Personen:
 Luigi Scattini (1927–2010), italienischer Filmschaffender
 Monica Scattini (* 1957), italienische Schauspielerin